GSJ est un sigle qui peut désigner :
 Groupe spartakiste Japon, une organisation issue de la nouvelle gauche japonaise, et affilié internationalement à la Ligue communiste internationale.

GSJ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport sur la côte Pacifique du Guatemala, selon le code AITA des aéroprts.

Code IATA des aéroports